Ингельберг — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ингельберг, Александр Александрович (1895 — 1941) — петроградский рабочий, участник Октябрьской революции и Гражданской войны.
 Ингельберг, Валентин Александрович (1893 — 1919) — петроградский рабочий, военный комиссар Ставропольского уезда Самарской губернии в годы Гражданской войны.